Весілля — комплекс церемоній і обрядів, часто народних традицій, пов'язаних з укладенням шлюбу; має етнічні, релігійні, географічні та інші особливості в різних народів і у різних країнах.

 «Весілля» — п'єса-водевіль А. П. Чехова (1889).
 «Весілля» — п'єса польського драматурга Станіслава Виспянського (1901).

Див. також 
 Весілля (фільм)